Henri Guérin (1905–1967) olimpiai és világbajnok francia párbajtőrvívó 
 Henri Guérin (1921–1995) francia válogatott labdarúgó, edző